Palpopleura är ett släkte av trollsländor. Palpopleura ingår i familjen segeltrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Segeltrollsländor
Palpopleura